est un genre éteint et fossile de rhynchocéphales eusphénodontes de petite taille trouvé dans la formation de Morrison du Jurassique supérieur du nord du Wyoming, aux États-Unis. L'espèce type est  et, en 2022, le genre est resté monotypique.

Présentation 
L'espèce type , O. gregori, est connue à partir de quatre spécimens, qui réunies permettent de reconstituer un squelette quasi complet. Il fait partie des plus petits sphénodontes connus, avec une longueur de crâne de  et une longueur museau-évent (la longueur de la pointe du museau au cloaque) d'environ . 

Le genre est décrit en 2022 par DeMar, Jones & Carrano. Il signifie « mimique d'Opisthias ».

Il est assez éloigné des autres sphénodontes connus de la formation de Morrison, comme ,  et .

Cladogramme des Rhynchocephalia 
Le taxon découvert en 2022 n'ai donc pas dans le cladogramme des Rhynchocephalia :

Publication initiale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de rhynchocéphales (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie aux États-Unis